Croix-Rouge – Croce Rossa nei paesi di lingua francese
Croix-Rouge – stazione della metropolitana di Parigi